Ти́щенко — украинская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Тищенко, Алиса Сергеевна (род. 2004) — российская гимнастка.
 
 
 Тищенко, Анна Ивановна (1910—1997) — советский деятель, инженер-конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Тищенко, Артём Александрович (род. 1993) — украинский биатлонист.

Б—В 
 Тищенко, Борис Иванович (1939—2010) — советский и российский композитор.
 
 Тищенко, Виктор Григорьевич (род. 1949) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Тищенко, Виталий Григорьевич (род. 1957) — советский украинский легкоатлет.
 Тищенко, Владимир Иосифович (1905—1973) — 1-й секретарь Воронежского и Курского областных комитетов ВКП(б).
 Тищенко, Вячеслав Евгеньевич (1861—1941) — русский химик, академик АН СССР.

Г, Д 
 Тищенко, Геннадий Иванович (род. 1948) — советский и российский режиссёр-мультипликатор, сценарист и художник.
 Тищенко, Дмитрий Владимирович (род. 1967) — украинский лексикограф и редактор в области идиша.

Е 
 Тищенко, Евгений Андреевич (род. 1991) — российский боксёр.
 Тищенко, Елизавета Ивановна (род. 1975) — российская волейболистка.

И 
 
 Тищенко, Игорь Сергеевич (род. 1989) — украинский футболист.

К, Л 
 Тищенко, Константин Николаевич (род. 1941) — советский и украинский лингвист, педагог, переводчик.
 Тищенко, Любовь Григорьевна (1940—2020) — советская и российская актриса.

М 
 Тищенко, Максим Викторович (род. 1974) — российский футболист.
 Тищенко, Марат Николаевич (1931—2015) — советский и российский авиаконструктор, академик РАН.
 Тищенко, Матвей Матвеевич (1906—1952) — Герой Советского Союза.
 Тищенко, Михаил Петрович (1919—1983) — Герой Советского Союза.

Н

О 
 Тищенко, Ольга Анатольевна (род. 1973) — советская и российская гребчиха-байдарочница.

П 
  (род. 1951) — украинский политик.
 Тищенко, Пётр Григорьевич (1925—2012) — советский футболист.

С 
 Тищенко, Сергей Илларионович (1903—1967) — депутат Верховного Совета СССР.
 Тищенко, Станислав Николаевич (род. 1974) — российский и украинский футболист.

Т

Топоним 
 Тищенко — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 
 Тихенко